Грант Восканян: Восканян, Грант Аванесович (род. 1924) — филолог-иранист.
 Восканян, Грант Мушегович (1924—2005) — армянский политический и партийный деятель.